Ludzie o nazwisku Kaddafi:
 Mu’ammar al-Kaddafi – były przywódca Libii
 Chamis al-Kaddafi – libijski oficer, syn Muammara
 Al-Saadi Kaddafi – właściciel libijskiego klubu piłki nożnej, syn Muammara
 Saif al-Islam al-Kaddafi – syn Muammara, przez pewien czas krytycznie nastawiony do jego reżimu